Женский кинофестиваль «Кин» (женщина) (или «Кинфест») — ежегодный международный женский кинофестиваль проходящий в столице Армении Ереване.

История 
Фестиваль был основан социологом Мариам Оганян и кинокритиком Нарине Джрбашян в 2004 году, тогда же и прошёл первый «Кинфест».
Традиционно фестиваль проходит в первых числах декабря, его главным отличием от других является то, что «Кинфест» является кинофестивалем режиссёров-женщин.
Фильмы режиссёров-мужчин включаются только во внеконкурсную программу гостевых показов. По словам одной из организаторов фестиваля Мариам Оганян:

Номинации 
 Лучший фильм
 Лучший дебют
 Специальный приз

Примечания 

Кинофестивали Армении
Фестивали, появившиеся в 2004 году